Украинская правда, интернет-газета (основатель — Георгий Гонгадзе)
 Унитарное предприятие
 Уральские пельмени
 Ускоренная помощь
 УП-4 — грузовой прицеп выпускаемый «Муромтепловоз» для автомотрис АГД-1А и АГС-1.